

Geografia
Hannan – città della prefettura di Ōsaka, Giappone
Distretto di Hannan – distretto della provincia di Hubei, Cina
Piattaforma di ghiaccio Hannan – piattaforma di ghiaccio della Terra di Enderby, Antartide

Persone
Chick Hannan (1901-1980) – attore statunitense
Daniel Hannan (1971) – politico, giornalista e scrittore britannico
Mary Claire Hannan (...) – costumista statunitense
Matthew Hannan (1988) – wrestler statunitense
Scott Hannan (1979) – ex hockeista su ghiaccio canadese
Tommy Hannan (1980) – ex nuotatore statunitense

Altro
Hannan o annan – kata del karate
Medaglia Hannan – premio matematico